Девятая ракетка турнира — Ли На — чемпионка соревнований.

Прошлогодняя победительница турнира — Мария Шарапова — не защищала свой титул.

Общая информация 
Проиграв в четвертьфинале Анжелике Кербер, Серена Уильямс прервала свою 19-матчевую беспроигрышную серию. За это время было выиграно три титула.

Переиграв полуфинале Петру Квитову, Анжелика Кербер впервые в карьере добралась до финала столь статусных соревнований.

Ли На прерывает серию из трёх проигранных финалов на турнирах ассоциации. Китаянка также с третьей попытке побеждает в решающем матче на турнире категории WTA Premier 5.

Анжелика Кербер уступает все три своих финала на соревнованиях на открытом воздухе.

Посев 
Первые восемь сеянных и Ли На, как финалистка турнира в Монреале, начинают соревнование со второго раунда.

  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Финал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  '''Ли На (Титул)

<li> Ана Иванович (Отказ)
<li> Доминика Цибулкова (Второй раунд, отказ)
<li> Мария Кириленко (Первый раунд)
<li> Елена Янкович (Первый раунд)
<li> Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li> Надежда Петрова (Первый раунд, отказ)
<li> Луция Шафаржова (Первый раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2012